Миодраг Жалица (1926–1992) био је југословенски и босанскохерцеговачки сценариста и продуцент. 

Син му је Пјер Жалица.

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1971. || Бог Курт (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Мртво лишће (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Тако дозваше тајну (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1983. || Загрљеници (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Римски дан (ТВ филм) || /
|}

Продуцент 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија) (придружени продуцент)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 1992.
Сарајлије
Босанскохерцеговачки сценаристи
Југословенски сценаристи